

Toponymes 

 Beaurain, commune française, située dans le département du Nord (59).
 Beaurain, ancienne commune française de l'Aisne, auj. intégrée à Flavigny-le-Grand-et-Beaurain.

Patronyme 
 Jean de Beaurain, géographe français, (1696-1771).
 Nicolas Beaurain (?-1563), maître-verrier de la Renaissance française.
 José Beaurain (1971), député et homme politique français.

Voir aussi 
 Beaurains, commune du Pas-de-Calais
 Beauraing est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme